Василий Чуркин:
 Чуркин, Василий Егорович (1918—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чуркин, Василий Нестерович (1907—1972) — советский хозяйственный и политический деятель.